Walter Gordon est un nom porté par plusieurs personnes :

 , né Walter Gordon en 1942,
 Walter A. Gordon (1894–1976), homme politique américain
 Walter L. Gordon (1906–1987), homme politique canadien
 Walter Gordon (1893-1939), physicien théoricien allemand actif dans les années 1920, auteur de l'équation de Klein-Gordon